Alcalà de Xivert kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalà de Xivert (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Alcalà de Xivert (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar